Cette page dresse la liste des dirigeants actuels des principales organisations non gouvernementales (ONG) internationales.

Dirigeants des ONG 

Dirigeants des organisations non gouvernementales internationales
Organisation non gouvernementale